World Trade Center
 World Tennis Championship
 World Triathlon Corporation
 Warszawskie Towarzystwo Cyklistów
 Wu-Tang Clan
 WTC, What the Christ  – slangowe wyrażenie konsternacji

Przypisy